Моге́р () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Уэльва. Занимает площадь 204 км². Население — 18 381 человек (на 2007 год). Расстояние — 19 км до административного центра провинции.

Достопримечательности 
 Монастырь Санта-Клара. Основан в 1337 году.
 Casa Consistorial (ратуша, конец XVIII века).
 Место рождения нобелевского лауреата Хуана Рамона Хименеса.
 Замок Сан-Фернандо.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы